Casanova peut faire référence à :

Personnes

Patronyme 

 Abraham González Casanova (1985-), footballeur espagnol ;
 Agustín Casanova (1993-), chanteur et acteur uruguayen ;
 Alain Casanova (1961-), footballeur et entraineur de football français ;
 Antoine Casanova (1935-2017), historien français ;
 Antonino Tringali Casanova (1888-1943), homme politique italien ;
  (1847 - Paris, 1896), peintre et graveur espagnol ;
 Bruno Casanova (1964-), pilote de vitesse moto italien ;
 Corina Casanova (1956-), chancelière de la Confédération suisse ;
 Danielle Casanova (1909-1943), militante communiste et résistante française ;
 Enrique Reig y Casanova (1858-1927), cardinal espagnol ;
 Eugénie Casanova (1825-1908), femme de lettres française ;
 Eugenio Serrano de Casanova (1841-1920), entrepreneur espagnol ;
 Fernando Casanova (1925-2012), acteur mexicain ;
 Francesco Casanova (1727-1803), frère de Giacomo Casanova, peintre de batailles vénitien ;
 Francisco Jover Casanova (1830-1890), peintre espagnol ; 
 Gaetano Casanova, acteur et danseur italien, père de Giacomo Casanova ;
 Georges Casanova (1890-1932), escrimeur français ;
 Giacomo Casanova (1725-1798), aventurier et mémorialiste vénitien ;
 Gilbert Casanova , est un homme d'affaires français et militant indépendantiste corse ;
 Giovanni Battista Casanova (1730-1795), frère des précédents, peintre et graveur vénitien ;
 Hernando Casanova, connu sous le nom d'El Culebro Casanova (1945-2002),acteur, réalisateur, chanteur et présentateur colombien ;
 Jaime de Casanova (1435-1504), cardinal espagnol ;
 Jean-Claude Casanova (1934-), économiste français ;
 Jean-Laurent Casanova (1963-), médecin, pédiatre et immunologue français ;
 Jean-Thomas Arrighi de Casanova (1778-1853), général français du Premier Empire ;
 Jean-Yves Casanova (1957-), écrivain et universitaire français ;
 Juan Casanova (1387-1436), homme d'Église espagnol ;
 Laurent Casanova (1906-1972), homme politique français ;
 Laurent Casanova (1971-), footballeur français ;
 Manuel González Casanova (1934-2012), acteur, réalisateur, scénariste, producteur et critique mexicain ;
 Marco Casanova (1976-), skieur alpin suisse ;
 Massimo Casanova (1970-), homme politique italien ;
 Myriam Casanova (1985-), joueuse de tennis suisse ;
 Nicole Casanova (1934-), écrivaine, traductrice et critique littéraire française ;
 Odette Casanova (1936-), femme politique française ;
 Pascal Casanova (19?-), comédien français ;
 Pascale Casanova (1959-2018), critique littéraire française ;
 Paul Casanova (1861-1926), écrivain, archéologue et orientaliste français ;
 Peregrín Casanova (1849-1919), médecin espagnol ;
 Rafael Casanova i Comes (1660-1743), homme politique catalan ;
 Richard Casanova (1959-2008), criminel français ;
 Rudy Casanova (1967-), acteur mexicain et cubain ;
 Santu Casanova (1850-1936), poète français ;
 Sauveur Casanova (1918-1998), évêque catholique français ;
 Sergio Casanova (1983-), coureur cycliste espagnol ;
 Simone Rapisarda Casanova (1970-), réalisateur de cinéma italien ;
 Sofía Casanova (1861-1958), poétesse, romancière et journaliste espagnole ;
 Yoann Casanova, chanteur corse connu depuis The voice, a également tenté de représenter la France dans l'Eurovision en 2021.

Prénom 
 Casanova Agamemnon (1950-), meurtrier récidiviste français.

Pseudonyme 
 Casanova, un des noms de plume de André Bercoff.

Toponymes 
 Casanova, commune française de Haute-Corse ;
 Casanova, localité espagnole dans la province de Lugo, en Galice.

Œuvres

Films 
 1918 :  de 
 1927 : Casanova d'Alexandre Volkoff, avec Ivan Mosjoukine ;
 1934 : Casanova de René Barberis, avec Ivan Mosjoukine ;
 1947 : Les Aventures de Casanova de Jean Boyer, avec Georges Guétary ;
 1948 :  de Roberto Gavaldón ;
 1954 : La Grande Nuit de Casanova de Norman Z. McLeod ;
 1955 : Les Aventures et les Amours de Casanova (Le avventure di Giacomo Casanova) de Steno, avec Gabriele Ferzetti ;
 1965 : Casanova 70 de Mario Monicelli, avec Marcello Mastroianni ;
 1969 : Casanova, un adolescent à Venise de Luigi Comencini, avec Leonard Whiting ;
 1976 : Le Casanova de Fellini (Il Casanova di Federico Fellini) de Federico Fellini, avec Donald Sutherland ;
 1977 : Treize Femmes pour Casanova de Franz Antel, avec Tony Curtis ;
 1987 : Casanova (TV) de Simon Langton
 1992 : Le Retour de Casanova d'Édouard Niermans, avec Alain Delon ;
 2000 :  de Mauro Borrelli, avec Gian-Carlo Scandiuzzi ;
 2002 : Le Jeune Casanova (Il Giovane Casanova) (TV) de Giacomo Battiato, avec Stefano Accorsi ;
 2005 : Casanova de Lasse Hallström, avec Heath Ledger et Jeremy Irons ;
 2014 : Casanova Variations de Michael Sturminger, avec John Malkovich.

À part Casanova 70 même s'il le référence fortement, tous les films cités dépeignent Giacomo Casanova.

Littérature 
 2010 : Hôtel Casanova de Annie Ernaux ;
 2011 : Casanova : Histoire de sa vie de Michel Delon.

Musique 
 Casanova, chanson représentant la Norvège au Concours Eurovision de la chanson 1977 ;
 Casanova, album du groupe The Divine Comedy (1996) ;
 Casanova, chanson chantée en 2008 par une chanteuse espagnole représentant Andorre au concours Eurovision de la chanson 2008 ;
 Casanova (2016), un opéra pasticcio de Julian Perkins et Stephen Pettitt, interprété pour la première fois dans la série  de Kings Place à Londres.

Navires 
 Danielle Casanova, ferry de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM).

Voir aussi 
 Casa Nova, une municipalité brésilienne
 
 

Patronyme italien
Nom de plume
Homonymie de bateaux
Patronyme hispanique